13-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в августе-ноябре 1952 года. Обладателем Кубка во второй раз стало московское «Торпедо».

Предыдущий обладатель Кубка московский ЦДСА был расформирован, поплатившись за участие в национальной сборной СССР. Причиной послужило невыразительное выступление сборной на Олимпийских играх в Хельсинки, повлёкшее приказ физкульткомитета под № 739 от 18 августа 1952 года, в котором говорилось: проигрыш югославской сборной нанёс «серьёзный ущерб престижу советского спорта и Советского государства».

В финальных соревнованиях участвовало 50 команд: 14 команд класса «А» (без ЦДСА), 18 команд класса «Б» и 18 команд обладателей кубков союзных республик, Москвы и Ленинграда.

Список команд обладателей кубков в союзных республиках:
 Карело-Финская ССР — ДО (Петрозаводск)
 Эстонская ССР — КБФ (Таллин)
 Латвийская ССР — ДО (Рига)
 Литовская ССР — ДО (Вильнюс)
 Белорусская ССР — «Спартак» (Минск)
 Украинская ССР — «Металлург» (Запорожье)
 Молдавская ССР — «Буревестник» (Бендеры)
 Грузинская ССР — ТТУ (Тбилиси)
 Армянская ССР — «Строитель» (Ленинакан)
 Азербайджанская ССР — Завод имени Будённого (Баку)
 Казахская ССР — «Строитель» (Усть-Каменогорск)
 Узбекская ССР — «Динамо» (Ташкент)
 Киргизская ССР — «Динамо» (Фрунзе)
 Таджикская ССР — «Динамо»-2 (Сталинабад)
 Туркменская ССР — ОДО (Ашхабад)
 РСФСР — Команда г. Молотова
 г. Москва — «Динамо»-2 (Москва)
 г. Ленинград — ВМС-2 (Ленинград)

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1952 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF
 Данные о датах игр взяты из справочника А.Бояренко «Чемпионат и кубок СССР. 1952 год» и подтверждены публикациями о играх из газеты «Советский Спорт» за 1952 год.

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1952 году